Château de Torcy est le nom porté par trois châteaux français :

 le château de Torcy, implanté dans le Pas-de-Calais, sur la commune de Torcy ;
 le château de Torcy, implanté en Saône-et-Loire, sur la commune de Torcy ;
 le château de Torcy, (disparu) implanté en Seine-et-Marne, sur la commune de Torcy.

Torcy